La Granja (Córdoba), plaats in Argentinië
La Granja (Chili), gemeente in Chili
La Granja (Cáceres), gemeente in Spanje
La Granja (metrostation) van de metro van Madrid
La Granja d'Escarp, gemeente in Spanje
Koninklijk Paleis van La Granja de San Ildefonso, koninklijk paleis in San Ildefonso (Spanje)